Tetsuya Fujii (jap. , Fujii Tetsuya; * 1960) ist ein japanischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker.

Er entdeckte zusammen mit seinem Kollegen Kazurō Watanabe zwischen 1988 und 1992 am Kitami-Observatorium insgesamt 22 Asteroiden.

Der Asteroid (4343) Tetsuya wurde nach ihm benannt.

Einzelnachweise

Literatur 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. 5th ed. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-00238-3 (engl.) [Voransicht bei Google Book Search]

Astronom (20. Jahrhundert)
Japaner
Geboren 1960
Mann
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Amateurastronom